Бакстон:

Топоним

Персоналии 
 
  (1924—1997) — британский композитор.

Зоология 
 Песчанка Бакстона (Meriones sacramenti) — грызун рода малых песчанок подсемейства песчанковых семейства мышиных.

Информационные технологии 
 DR DOS «Buxton» — кодовое обозначение DR-DOS 6.0.

Образование 
 Бакстонская Школа — наименование ряда учебных заведений в Великобритании и США.

Культура

Продукты питания 
  — английский сорт сыра, схожий с сортом «Стилтон».
 Buxton water — марка минеральной воды, производимой в английском городе-курорте Бакстоне (графство Дербишир), принадлежащая корпорации Nestlé.